The Gazette eller Gazette har flere betydninger:
 The GazettE – et japansk rockband
 London Gazette – er den britiske pendant til det danske Statstidende